Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den Commonwealth Games 1982 im Damendoppel im Badminton.

Ergebnisse ab Viertelfinale

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games
 thecgf.com

1982
Badminton
Badminton 1982
Badmintonwettbewerb in Brisbane
Frauenbadmintonwettbewerb